«Иосиф Сталин» — советский товаро-пассажирский турбоэлектроход. Использовался как военный транспорт «ВТ-521», затонул 3-5 декабря 1941 года, в центральной части Финского залива

Постройка 
Товаро-пассажирский турбоэлектроход «Иосиф Сталин» строился в Амстердаме (Нидерланды) для Балтийского государственного морского пароходства (линия Ленинград — Лондон).

Лайнер был заложен в 1938 году и через год спущен на воду. В феврале 1940 года судно передали заказчику.

Водоизмещение турбоэлектрохода  (дедвейт ), грузоподъёмность . Пассажировместимость ., экипаж — . Наибольшая длина судна  (по грузовой ватерлинии — , между перпендикулярами ), наибольшая ширина — , осадка — . Число палуб — 7, общая площадь трёх грузовых трюмов — . 

Главная энергетическая установка:

 4 паровых котла системы Бабкок и Вилькокс (), 
 2 турбины общей мощностью , 
 2 электрогенератора,
 2 гребных электродвигателя общей мощностью  

Запас угля — до .

Эвакуация гарнизона Ханко 

С началом Великой Отечественной войны «Иосиф Сталин» мобилизован, переименован в военный транспорт «ВТ-521».

В декабре 1941 года под командованием капитана Николая Сергеевича Степанова турбоэлектроход участвовал в эвакуации гарнизона военно-морской базы Ханко.

В ночь со 2 на 3 декабря 1941 года лайнер вышел из Ханко, имея на борту 5589 военнослужащих Красной Армии (в каютах, рассчитанных на трёх человек, размещали целый взвод). Следовал в Кронштадт в составе конвоя, включавшего: эсминцы «Стойкий» (флагман) и «Славный», 5 тральщиков, катер ЯМБ, семь катеров морских охотников и четыре торпедных катера.

В 01:14 во время прохождения немецкого минного заграждения северо-западнее о. Найссар, при перемене курса по сигналу «Стойкого», «Иосиф Сталин» вышел из протраленной полосы и подорвался последовательно на трёх минах. Получил значительные повреждения: повредило корму, разрушило трюм № 3.

С 03:25 спасательная операция находилась под обстрелом финской береговой батареи . От попадания 12-дюймового снаряда (по другим данным — от подрыва на 4-й мине, подсечённой тралом и всплывшей) произошла детонация боеприпасов на транспорте. Судно начало погружаться в воду. Базовым тральщикам 205, 211, 215, 217 и пяти катерам морской охраны, несмотря на минную опасность, удалось снять с гибнущего судна и поднять из воды  человек. Дальнейшая спасательная операция была отменена.

После ухода кораблей охранения судно, осев в воду по палубу, прекратило погружаться и с 3 по 5 декабря 1941 года дрейфовало к мысу Лохусалу на побережье Эстонии. По утверждению командира отряда торпедных катеров А. Г. Свердлова, 5 декабря командиром охраны водного района Гогланда И. Г. Святовым был отдан приказ о торпедировании дрейфующего лайнера силами двух торпедных катеров. На этапе исполнения приказ был отменён.

Оставшиеся в живых военнослужащие и члены экипажа судна (по оценке всего около  человек, точное количество неизвестно) были эвакуированы немецкими кораблями и взяты в плен.

12 декабря 1941 года управление 8-й отдельной стрелковой бригады, чей личный состав перевозился на судне, сообщило Военному совету Ленинградского фронта, что на судне погибли 1816 военнослужащих бригады. Общие же потери оценивались примерно в 2200 человек. Указывалось, что все они утонули.

Есть и иные данные: согласно докладу Н. П. Симоняка, на «Иосифе Сталине» погибло 1399 военнослужащих, потери гражданских лиц не известны, спасено с него различными кораблями 1 105 человек.

Капитан лайнера Н. С. Степанов, покинувший судно последним, попал в плен и работал в Tаллинском порту — пилил там дрова. Через связных он передавал на советскую сторону данные о движении немецких судов и грузов. Расстрелян НКВД в 1944 году после прихода в Таллин советских войск.

Дальнейшая судьба судна 
11 июля 1945 года средняя часть судна была поднята и приведена в Таллин, где впоследствии разрезана на металл. По воспоминаниям очевидцев, в трюмах, помимо боеприпасов и продовольствия, было обнаружено множество останков пассажиров и членов экипажа судна в истлевшей форме.

Однотипные суда 
 «Вячеслав Молотов» (с 1957 года «Балтика»).

См. также 
 Теплоход «Иосиф Сталин»

Примечания

Литература 
 ЦГАНХ, ф. 8045, оп. 3, д. 1110, л. 13;

В художественной литературе

Ссылки 
 Подводные фотографии останков турбоэлектрохода, 2001 год.

Появились в 1939 году в СССР
События 3 декабря
События 4 декабря
События 5 декабря
Декабрь 1941 года
Пассажирские суда
Турбоэлектроходы
Кораблекрушения 1941 года
Суда СССР
Суда по алфавиту
Затонувшие корабли
Объекты, названные в честь Иосифа Сталина